FMS kan syfta på:

 FMS – system för automatisk materialhantering mellan helautomatiska bearbetningsmaskiner, se Flexible Manufacturing System
 FMS – en politisk studentförening vid Stockholms universitet, se Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm
 Hälsobegreppet FMS – ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande